Municipio de Hartley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hartley (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Hartley (condado de Union, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Union.